El término Shasta puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Shasta, una deidad del hinduismo;
 a Shasta, un personaje de las Crónicas de Narnia;
 a Shasta, una etnia indígena de California;
 a Shasta, la lengua de la tribu shasta;
 a Shasta, un estratovolcán en el estado de California.